Józef Weyssenhoff (1760-1798) – publicysta, poseł inflancki na Sejm Czteroletni, członek Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej 3 maja
 Józef Weyssenhoff (1860-1932) – powieściopisarz, związany z endecją